«Советская» — название станций метрополитенов в различных городах.

 «Советская» (станция метро, Москва) — непостроенная станция Московского метрополитена.
 «Советская» (станция метро, Самара) — станция Самарского метрополитена.
 «Советская» (станция метро, Харьков) (ныне Площадь Конституции) — станция Харьковского метрополитена.